Mound City Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mound City Township (Arkansas)
 Mound City Township (Kansas)